Monfragüe puede referirse a:

 La comarca de Monfragüe, situada en la provincia de Cáceres, comunidad autónoma de Extremadura (España).
 El Parque nacional de Monfragüe, situado en la comarca anterior.
 El castillo de Monfragüe, ubicado en el corazón del parque nacional anterior.
 La estación de Monfragüe, una estación de ferrocarril situada en el municipio de Malpartida de Plasencia, provincia de Cáceres, comunidad autónoma de Extremadura (España).